Kozlovs ist der Familienname folgender Personen:
 Igors Kozlovs (* 1987), lettischer Fußballspieler
 Vladislavs Kozlovs (* 1987), lettischer Fußballspieler